C24H40O4 – formula molecolare dell'acido chenodesossicolico
C24H40O4 – formula molecolare dell'acido desossicolico
C24H40O4 – formula molecolare dell'acido ursodesossicolico

Formule molecolari